Jack Crawford ha battuto in finale Harry Hopman 4-6 6-3 3-6 6-3 6-1.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1932